Heraclit. — сокращение от  (Гераклитос) — может относиться к двум античным писателям:

 Гераклит Эфесский (ок. 544—483 г. до н. э.) — от его книги «О природе» сохранились лишь фрагменты (сокр. frg);
 Гераклит-парадоксограф (не раньше III века до н. э.) — автор труда «О невероятном» (сокр. De incred.).